Бирюков, Николай:
 Бирюков, Николай Иванович (1901—1980) — генерал-лейтенант Советской Армии, Герой Советского Союза.
 Бирюков, Николай Иванович (1901—1974) — советский политработник, генерал-полковник.